

Persone 
 Alejandra Ghersi – produttrice discografica, musicista, ingegnere del suono e  disc jockey venezuelana, meglio conosciuta con il suo nome d'arte Arca
 Aurelio Ghersi – ingegnere civile italiano
 Enrique Ghersi – avvocato, professore e intellettuale peruviano
 Giovanni Battista Ghersi – militare e politico italiano
 Italo Ghersi – ingegnere e scrittore italiano
 Pietro Ghersi – pilota automobilistico e motociclistico italiano

Architettura  
 Villa Ghersi-Carrega – villa di Genova situata nel quartiere di Bolzaneto